Тереро Чико има више значења:

 Тереро Чико (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тереро Чико (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику